Фудбалска репрезентација Мексика је национални фудбалски тим који представља Мексико на међународним такмичењима, а под управом је Фудбалског савеза Мексика.

Успеси

Светска првенства

Селектори 
  Бора Милутиновић (1983—1986)
  Марио Кариљо (1999)
  Густаво Варгас (1999)
  Мануел Лапуенте (1997—2000)
  Енрике Меза (2000—2001)
  Хавијер Агире (2001—2002)
  Рикардо Лаволпе (2002—2006)
  Уго Санчез (2006—2008)
  Хесус Рамирез (2008)
  Свен-Горан Ериксон (2008—2009)
  Хавијер Агире (2009—2015)
  Хуан Карлос Осорио (2015—2018)
  Херардо Мартино (2019—данас)

Састав репрезентације 

Састав тима за Свјетско првенство 2018.

Подаци ажурирани 2. јула 2018, након утакмице са Бразилом:

Референце

Спољашње везе 

 Фудбалски савез Мексика
 RSSSF архива резултата

 
Мексико
Фудбал у Мексику
Репрезентације Мексика